Уравнение в частных функциональных производных — обобщение понятия дифференциального уравнения в частных производных на случай бесконечного множества переменных.

Уравнение в частных функциональных производных получается с помощью предельного перехода к бесконечному множеству переменных в 
системе дифференциальных уравнений в частных производных:

   (1),

где:  - неизвестная функция от  переменных .

Уравнение в частных функциональных производных:

  (2),

где:  - неизвестный функционал,  - функциональные производные.

Примечания

Литература 
 

Функциональный анализ
Уравнения в функциональных производных